Albiorix steht für:

 Albiorix (Mythologie), Gottheit aus der keltischen Mythologie
 Albiorix (Mond), Mond des Planeten Saturn